Воно — в психоаналізі одна із складових структур психіки.
 «Воно» — роман жахів американського письменника Стівена Кінга, що вийшов в 1986.

Фільми 

 «Воно (фільм, 1989)» — двосерійний фільм Сергія Овчарова 1989 року, заснований на романі Салтикова-Щедріна «Історія одного міста».
 «Воно (мінісеріал, 1990)» — американо-канадський мінісеріал жахів 1990 року, екранізація роману Стівена Кінга.
 «Воно (фільм, 2014)» — український переклад назви американського фільму жахів "It Follows", знятий 2014 року режисерому Девідом Робертом Мітчеллом.
 «Воно (фільм, 2017)» — американський драматичний фільм жахів, знятий Андресом Мускетті за однойменним романом Стівена Кінга.